Plusieurs personnalités portent ce nom :
 Jacques Henric (1938-), critique, essayiste et romancier français.
 Johan Henric Kellgren (1751-1795), poète et dramaturge lyrique suédois, latiniste érudit et critique littéraire.
 Laurent Henric (1905-1992), ancien footballeur et entraîneur français.
 Docteur Henric, médecin de la Mission Voulet-Chanoine.